Влади́мир Фили́ппов: Филиппов, Владимир Александрович (1889—1965) — русский советский историк театра, критик, профессор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1956).
 Филиппов, Владимир Владимирович (род. 2001) — российский футболист. 
 Филиппов, Владимир Гаврилович (1863—1923) — действительный статский советник, начальник Петербургской сыскной полиции (1903—1915).
 Филиппов, Владимир Зиновьевич (род. 1950) — советский и российский архитектор.
 

 Филиппов, Владимир Михайлович (род. 1951) — министр образования Российской Федерации (1998—2004).
 
 Филиппов, Владимир Сергеевич (1925—2015) — советский педагог профессионального образования, Герой Социалистического Труда (1971).
 Филиппов, Владимир Сергеевич (род. 1944) — тренер сборной команды СССР и России по конькобежному спорту.
 Филиппов, Владимир Фёдорович (род. 1944) — заслуженный художник Российской Федерации, журналист, профессор.